«Навсегда» — тринадцатый студийный альбом советской и российской рок-группы «Браво». Релиз состоялся 16 октября 2015 года, в день рождения лидера группы Евгения Хавтана.

Об альбоме 
При записи использовались «винтажные» инструменты. Для написания материала привлекались сторонние авторы, такие как Анжей Захарищев фон Брауш («Оберманекен») и Иван Смирнов («Краснознамённая дивизия имени моей бабушки»). «Навсегда» — первый альбом коллектива, все песни которого записаны с лидирующим вокалом Евгения Хавтана.
Женские партии исполнили Яна Блиндер («Земляничный дождь») и Маша Макарова («Для тебя»).

В альбом вошли 3 из 6 песен сольного проекта Евгения Хавтана «Микки Маус и стилеты» — «Париж», «36,6», «Блюз прошлого лета». Другая композиция проекта «Джаз на орбите» вошла в предыдущий альбом «Мода».

Сам Хавтан посвятил альбом памяти своего отца Льва Наумовича.

Список композиций 
Автор музыки — Евгений Хавтан

Музыканты 

 Евгений Хавтан — основной вокал, гитара, wurlitzer-пиано, mellotron
 Роберт Ленц — гитара, бэк-вокал
 Александр Степаненко — аккордеон, альт-саксофон, клавишные, стил-гитара, бэк-вокал
 Михаил Грачёв — бас-гитара, контрабас
 Павел Кузин — барабаны, перкуссия
Духовая секция
 Олег Кудрявцев — тенор-саксофон
 Алексей Алексеев — труба, флюгельгорн
 Дмитрий Лазарев — тромбон
 Александр Языков — баритон-саксофон, перкуссия

Приглашённые музыканты 
 Константин Дюжарден — электрогитара (1,3,4,7), акустическая гитара (8,10), перкуссия (3-5, 8-10, 13), синтезатор (3,5,9), глокеншпиль (5), мандолина (9), флейта (9), эффекты
 Яна Блиндер — вокал (5)
 Маша Макарова — вокал (9)
 Тимур Ведерников — фламенко-гитара (7)
 Денис Мажуков — клавишные (3)
 Олеся Ростовская — терменвокс (6)
 Андрей Шепелев — банджо (10)
 Константин Куликов — труба (11)
 Алексей Батыченко — труба (7)
 Дмитрий Груздёв — баритон-саксофон (2)
 Анил Дишкит — табла (13)
 Павел «Правин» — индийская флейта, сантур (13)
 Михаил Владимиров — губная гармоника (12)
 Струнный квартет «VERUM» п/у. Сергея Винокурова (6,11)
 Московский хор «Sunny Side Singers» п/у. Ольги Олейниковой (1,13)

Технический персонал 
 Константин Дюжарден — запись, продакшн
 Гиан Райт — продюсер
 Эрик Буланже — мастеринг
 Евгений Жилинский — художник
 Дмитрий Ремизов — дизайн

Запись студии «Garage Records», Московская область.

Примечания

Литература 
 Певчев А.Ю. Браво (иллюстрированная история группы). — СПб : Амфора, 2015. — С. 95 с. — ISBN 978-5-367-03418-9. — Серия Легенды нашего рока.
 Певчев А.Ю. Браво. Авторизованная биография группы. — М: Эксмо, 2017. — С. 320 с. — ISBN 9785699977321.

Ссылки 
 
 «Навсегда» на сайте Яндекс.Музыка
 Анонс песни «Навсегда» на сайте Звуки.Ру
 

Альбомы группы «Браво»